John Wodehouse ist der Name folgender Personen:

* John Wodehouse (Kanzler) († 1431), englischer Beamter
 John Wodehouse, 4. Baronet (1669–1754), britischer Adliger und Politiker
 John Wodehouse, 1. Earl of Kimberley (1826–1902), britischer Adliger und Politiker
 John Wodehouse, 3. Earl of Kimberley (1883–1941), britischer Adliger, Politiker und Polospieler